Der Saudische Kronprinzenpokal () war ein jährlich ausgespielter saudi-arabischer Fußballpokalwettbewerb. Die erste Austragung fand in der Saison 1956/57 statt. Jedoch gab es zwischen 1975 und 1990 keine Austragungen dieses Wettbewerbs. Das Teilnehmerfeld bestand aus den höchsten beiden nationalen Spielklassen (Saudi Professional League und Saudi First Division), welche von August bis Februar untereinander einen Sieger ausspielten.

Al-Hilal gewann mit 13 Titeln am häufigsten den Wettbewerb, am Finale nahm der Klub mit 17 Mal ebenfalls am meisten teil. Al-Ittihad ist der letzte Gewinner des Pokals, aus der Saison 2016/17.

Preisgeld 
 Gewinner: 2.500.000 Saudi-Riyal.
 Zweiter Platz: 1.500.000 Saudi-Riyal.

Finalaustragungen 

Quelle:

Titel pro Klub 

 1als Al-Thaghar

Quelle:

Einzelnachweise

Weblinks 

 Letzte Saison bei soccerway.com
Fußballwettbewerb in Saudi-Arabien